La Serna és un petit nucli pertanyent al municipi de Valderredible, a Cantàbria, en el que el 2004 hi vivien tan sols tres persones (2004). És a 12 km de Polientes i a 987 m per sobre el nivell del mar.

Referències 

Entitats de població
Valderredible